Adamczyk est un dérivé polonais du nom de baptême Adam (voir Adam). Autres formes rencontrées en France : Adamczak, Adamczewski, Adamiak, Adamiec, Adamik, Adamowicz, Adamowitz, Adamski, Adamsky. On trouve également en Pologne la forme latinisée Adamus.

 Krzysztof Adamczyk (1956-), joueur polonais de football ;
 Marcel Adamczyk (1935-2023), joueur français de football ;
 Piotr Adamczyk (1972-), acteur polonais ;
  (1895-1940), résistant polonais.